

Patronyme
 Jacques Maumont (1924-), chef-opérateur du son français

Toponyme 
 Maumont, ancienne commune française de la Corrèze, aujourd'hui intégrée à Saint-Julien-Maumont.
 L'abbaye de Maumont, dans le département français de la Charente

Hydronyme 
 le Maumont, ou Maumont Blanc dans sa partie amont, rivière française, affluent de la Corrèze.
 le Maumont, ruisseau français, affluent de la Sourdoire et sous-affluent de la Dordogne.

Homonymie de toponyme